Kalina koralowa (Viburnum opulus) – gatunek krzewu
 Tam na łące czerwona kalina – ukraiński marsz patriotyczny z 1911
 Kalina czerwona – radziecki dramat obyczajowy z 1973
 Czerwona Kałyna – spółdzielnia wydawnicza utworzona w 1921 we Lwowie
 Festiwal Czerwonej Kaliny w Szmańkowcach – regionalny festiwal artystyczny